Марина Викторовна Васько (; род. 1 мая 1975, Брест, Брестская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский педагог и политический деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VII созыва.

Биография 
Марина Викторовна родилась 1 мая 1975 года в городе Бресте.

Образование высшее — в 1997 году она окончила с отличием Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина по специальности «Белорусский язык, литература и история». Работала учителем белорусского языка и литературы, заместителем директора по учебной работе в государственном учреждении образования «Гимназия № 2 г. Бреста».

Приняла участие в парламентских выборах, которые прошли в Республике Беларусь 17 ноября 2019 года. Марина Васько избиралась от Брестско-Центрального избирательного округа №2, на котором одержала победу.

В 2021 году в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» предложила фильтровать в Беларуси интернет, как это делается в Китае: «Можно адаптировать зарубежный опыт по обеспечению информационной безопасности. Яркий пример — проект «Золотой щит» в Китае. По сути, это система фильтрации содержимого интернета. В «великом китайском файрволе», как его называют, нет места ни Тwitter, ни Facebook, ни YouTube, ни европейским новостным сайтам, ни другим «опасным» с точки зрения запрещенной информации ресурсам».

Депутат Палаты представителей

VII созыв (с 6 декабря 2019) 
Является членом Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.

Законопроекты:

 «О ратификации программы сотрудничества в сфере образования между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Сербия до 2020 года»;
 «О присоединении Республики Беларусь к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным».

Выборы

Награды 

 Почётная грамота управления образования Брестского областного исполнительного комитета;
 Благодарственное письмо и грамота Министерства образования Республики Беларусь;
 Почётная грамота президиума Брестского городского комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Примечания 

Родившиеся 1 мая
Родившиеся в 1975 году
Родившиеся в Бресте
Персоналии по алфавиту
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Выпускники Брестского государственного университета
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании